La lampada di Aladino – leggenda raccolta nelle Mille e una notte
 La lampada di Aladino – film del 1952 diretto da Lew Landers
 La lampada di Aladino – film del 1982 diretto da Yoshikatsu Kasai
 La lampada di Aladino (Aladdin) – film del 1992 della Golden Films
 Lupin III - La lampada di Aladino – film anime del 2008 diretto da Tetsurō Amino